Fontanna przed Biblioteką Główną UMK w Toruniu – fontanna w basenie przeciwpożarowym w Toruniu.

Lokalizacja 
Basen znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego, w sąsiedztwie Rektoratu, Auli, Wydziału Chemii oraz Biblioteki Głównej.

Charakterystyka 

Basen wodny, stanowiący znaczącą część tzw. forum głównego kampusu, otwarto na początku lat 70. XX. Realizuje on, podobnie jak stanowiący jego tło gmach biblioteki, założenia architektury modernizmu. Według zamiarów architekta miasteczka uniwersyteckiego basen miał spełniać rolę ewentualnego rezerwuaru wody dla celów przeciwpożarowych oraz nawilżacza suchego powietrza. Nad lustrem wody zaplanowano instalację artystyczną w kształcie kuli aluminiowej o średnicy 4 m, która w zamyśle architekta miała symbolizować ciało astralne. Jednak do realizacji tego zamiaru nigdy nie doszło, natomiast ostatecznie zainstalowano tu jednodyszową fontannę. 

Wodotrysk jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. 

W 2020 roku basen został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Miasteczka Uniwersyteckiego.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Fontanny w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika